Натан Перро (; род. 8 декабря 1976, Оуэн-Саунд, Канада) — канадский хоккейный тренер, в прошлом профессиональный хоккеист-тафгай и боксёр.

Биография 
В 1995 году был выбран на драфте под общим номером 44 клубом «Нью-Джерси Девилз». Через 2 года перешёл в «Чикаго Блэкхокс». Но постоянно играл за фарм-клубы. Дебют Перро в НХЛ состоялся в сезоне 2001/02 в клубе «Нэшвилл Предаторз», за который он сыграл 22 матча и набрал 3 (1+2) очка и заработал 74 минуты штрафа. Свой первый гол в НХЛ Перро забил 6 апреля 2002 года в матче против «Калгари Флэймз». В 2003 году перешёл в «Торонто Мейпл Лифс». В сезоне 2005/06 выступал за клуб «Даллас Старз».

Натан Перро в сезонах 2007—2008 и 2008—2009 выступал за клуб КХЛ «Витязь» из Чехова. В Российском чемпионате провёл за 2 сезона в общей сложности 23 игры, в которых набрал одно единственное очко (результативную передачу) и 235 минут штрафа. 27 января 2009 года в домашнем матче против московского «Динамо» Перро поучаствовал сразу в нескольких драках с соперниками. Причиной тому послужило и то, что на площадке отсутствовал на тот момент основной тафгай Витязя Крис Саймон. Перро дважды набрасывался на Карела Рахунека, а затем и вовсе, несмотря на удаление до конца матча, Перро вернулся на лед и стал искать новую жертву, после чего решил разобраться со всей командой соперника. Однако судьям удалось его оттащить. После этого инцидента Перро был дисквалифицирован на три матча.

В феврале 2011 года Перро объявил о завершении карьеры хоккеиста и переходе в профессиональный бокс. Свой первый поединок на профессиональном ринге Перро провёл 11 сентября 2011 года, в котором он одержал победу над афроамериканцем Макиди Ку Тима, отправив его в нокаут.

Боксёры Канады
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Ошава Дженералз»
Игроки «Олбани Ривер Рэтс»
Игроки «Су-Сент-Мари Грейхаундз»
Игроки «Индианаполис Айс»
Игроки «Кливленд Ламберджэкс»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки ХК «Берн»
Игроки ХК «Витязь»
Спортсмены нескольких видов спорта